Ива́н Медве́дев:

 Медведев, Иван Владимирович (род. 1955) — депутат Государственной думы РФ VII созыва.
 Медведев, Иван Матвеевич (1921—1981) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, лишён звания в связи с осуждением.
 Медведев, Иван Михайлович (1897—1967) — советский государственный и партийный деятель, и. о. 1-го секретаря Свердловского обкома ВКП(б) (март—апрель 1938).
 Медведев, Иван Петрович (1924—1998) — Герой Советского Союза.
 Медведев, Иван Фёдорович (род. 1937) — советский и российский историк и педагог, профессор, декан исторического факультета Горно-Алтайского государственного педагогического института.